Vzhod je lahko:

 vzhod - smer neba (pisano z malo začetnico)
 Sončni vzhod - čas, ko Sonce na določenem kraju pride nad obzorje
 Vzhod - posplošeno ime za Azijo (pisano z veliko začetnico)